AZN steht für:
 Aserbaidschan-Manat (ISO-4217-Code), Währung Aserbaidschans
 Andizhan Airport (IATA-Code), Andizhan, Usbekistan
 Amas Bolivia (ICAO-Code), bolivianische Fluggesellschaft
 AstraZeneca (NYSE:AZN)
 Alter Bahnhof (Zeven) (DS100-Code)

azn steht für:
 Western Durango Nahuatl (ISO-639-3-Code), Dialekt der Uto-aztekischen Sprachen in Durango (Bundesstaat) und Nayarit

Abkürzung